Clarke County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Clarke County (Alabama)
 Clarke County (Georgia)
 Clarke County (Iowa)
 Clarke County (Mississippi)
 Clarke County (Virginia)

Siehe auch:
 Clark County